Государство Паллавов было сосредоточено в Северном Тамилнаде с начала IV до конца IX вв. Род Паллавов появляется в пракритских источниках конца III века в качестве вассалов деканских Сатаваханов. Со временем они создали собственное царство Анандадеша со столицей в Канчипураме.

Сведения о хронологии и кровных связях Паллавов крайне противоречивы. Много споров ведётся об их этнической принадлежности. Поскольку подданные Паллавов принадлежали к дравидскому племени, то сами правители довольно рано восприняли тамильские обычаи и культуру.

При Нарасимхавармане I (VII век) государство Паллавов достигло зенита своего могущества. Из великой гавани в Мамаллапураме отплывали экспедиции для колонизации Юго-Восточной Азии, которые принесли в те далёкие края джайнизм, буддизм и индуизм. Было предпринято успешное вторжение на Цейлон.

В 731 году царь Парамешвараварман II (728—731) был разбит войсками Чалукьев и погиб, оставив несовершеннолетнего сына. В государстве началась смута, в результате которой престол занял Паллавамалла, представитель боковой ветви Паллавов, который принял тронное имя Нандиварман II (731—796).

Несмотря на широкие международные связи Паллавов (например, мать правителя Симхавишну, скорее всего, была христианкой), основную угрозу для них представляли ближайшие соседи — сначала Западные Чалукьи из Ватапи, а потом династия Чолов. Около 880 года Чолы овладели всей территорией Паллавов, которые до XIII в. оставались их вассалами.

 Симхаварман I, махараджа Анандадеши 315—345
 Скандаварман I, махараджа Анандадеши 345—350
 Вишнугуптаварман, сын Скандавармана I, махараджа Анандадеши 350—355
 Кумаравишну I, махараджа Анандадеши 355—370
 Скандаварман II, махараджа Анандадеши 370—385
 Вираварман, махараджа Анандадеши 385—400
 Скандаварман III, сын Виравармана, махараджа Анандадеши 400—436
 Симхаварман II, сын Скандавармана III, махараджа Анандадеши 436—458
 Трилочана Скандаварман IV, сын Симхавармана II, махараджа Анандадеши 458—488
 Нандиварман I, внук Скандавармана III, махараджа Анандадеши 488—500
 Кумаравишну II, сын Нандивармана I, махараджа Анандадеши 500—520
 Виджая Буддхаварман, махараджа Анандадеши 520—540
 Кумаравишну III, махараджа Анандадеши 540—550
 Симхаварман III, сын Кумаравишну III, махараджа Анандадеши 550—574
 Симхавишнуварман, сын Симхавармана III, махараджа Анандадеши 574—600
 Махендраварман I, сын Симхавишнувармана, махараджа Анандадеши 600—630
 Махамалла Нарасимхаварман I, сын Махендравармана I, махараджа Анандадеши 630—642, махараджадхираджа Анандадеши 642—668
 Махендраварман II, сын Нарасимхавармана I, махараджадхираджа Анандадеши 668—670
 Парамешвараварман I, сын Махендравармана II, махараджадхираджа Анандадеши 670—695
 Нарасимхаварман II, сын Парамешваравармана I, махараджадхираджа Анандадеши 695—722
 Парамешвараварман II, сын Нарасимхавармана II, махараджадхираджа Анандадеши 722—733
 Махендраварман III, сын Нарасимхавармана II, махараджадхираджа Анандадеши 733
 Нандиварман II, сын Хираньи, махараджадхираджа Анандадеши 733—795
 Дантиварман, сын Нандивармана II, махараджадхираджа Анандадеши 795—830
 Нандиварман III, сын Дантивармана, махараджадхираджа Анандадеши 830—854
 Нрипатунгаварман, сын Нандивармана III, махараджадхираджа Анандадеши 854—879
 Апараджитаварман, сын Нандивармана III, махараджадхираджа Анандадеши 879—898

Примечания

Литература 
 
 Паллавы в Британской энциклопедии 

Паллавы